Ниже представлен список министров иностранных дел Ливии:
В список не включены и.о.

Королевство Ливия (1951 — 1969) 
 Махмуд аль-Мунтасир (7 октября 1951 года — 19 февраля 1954 года)
 Мухаммад Сакизли (19 февраля 1954 года — 12 апреля 1954 года)
 Абдул Салям аль-Бусейри (12 апреля 1954 года — 3 декабря 1954 года)
 Мустафа Бен Халим (3 декабря 1954 года — 30 октября 1956 года)
 Али Сахли (30 октября 1956 года — 14 марта 1957 года)
 Абдель Маджид Каабар (14 марта — 26 мая 1957 года)
 Вахби аль-Бури (26 мая 1957 года — 11 октября 1958 года)
 Абдель Маджид Каабар (11 октября 1958 года — 17 октября 1960 года)
 Абдул Кадир Аллам (17 октября 1960 года — 4 мая 1961 года)
 Сулейман Джерби (4 мая 1961 года — 27 января 1962 года)
 Ванис аль-Каддафи (27 января 1962 года — 19 марта 1963 года)
 Мохиэддин Фикини (19 марта 1963 года — 22 января 1964 года)
 Мазик, Хуссейн (22 января 1964 года — 20 марта 1965 года)
 Вахби аль-Бури(20 марта — 2 октября 1965 года)
 Ахмад Бишти (2 октября 1965 года — 4 января 1968 года)
 аль-Араби, Шамс-ад-Дин (4 января 1968 года — 9 июня 1969 года)
 Али Хассанан (9 июня 1969 года — 8 сентября 1969 года)

Ливийская Арабская Республика (1969—1977) 
 Салах Масуд Бувазир (8 сентября 1969 года — 16 сентября 1970 года)
 Мухаммед Наджм (16 сентября 1970 — 13 августа 1971 года)
 Вакансия (13 августа 1971 года — 16 июля 1972 года)
 Мансур Рашид аль-Кехья (16 июля 1972 года — 14 ноября 1974 года)
 Абдель Муним ат-Тахир аль-Хуни (14 ноября 1974 года — 1 августа 1975 года)
 Вакансия (1 августа 1975 — 23 июня 1976)
 Али Трейки (23 июня 1976 года — 4 марта 1982 года)

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1977 - 1986) 
 Али Трейки (23 июня 1976 года — 4 марта 1982 года)
 Абдул Ати аль-Обейди (4 марта 1982 года — 15 февраля 1984 года)
 Али Трейки (15 февраля 1984 года — 5 марта 1986 года)

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1986 - 2011) 
 Камель Хассан Макхур (5 марта 1986 года — 1 марта 1987 года)
 Джадалла Аззуз ат-Тальхи (1 марта 1987 года — 7 октября 1990 года)
 Ибрагим аль-Бишари (7 октября 1990 года — 8 ноября 1992 года)
 Омар Мустафа аль-Мунтазир (8 ноября 1992 года — 1 марта 2000 года)
 Абдель Рахман Шалгам (1 марта 2000 года — 4 марта 2009 года)
 Мусса Кусса (4 марта 2009 года — 30 марта 2011 года)
 Абдул Ати аль-Обейди (30 марта — 26 августа 2011 года)

Ливийская Республика (в 2011) 
 Джабриль, Махмуд (5 марта — 22 ноября 2011 года)

Ливия (2011 - 2013) 
 Джабриль, Махмуд (5 марта — 22 ноября 2011 года)
 Ашур Бен Хаяль (22 ноября 2011 года - 1 ноября 2012 года)
 Али Ауджали (с 1 ноября 2012 года)

Государство Ливия (с 2013) 
 Али Ауджали (с 1 ноября 2012 года)

  (28 февраля 2019 — 15 марта 2021)

Правительство национального согласия (Ливия) 
  (январь 2016 — 15 марта 2021)

Правительство национального единства (Ливия) 
 Мангуш, Наджла (15 марта 2021 года - 6-11-2021)

Примечания 

Л
Министры иностранных дел Ливии
Министры Ливии